Escala natural puede referirse a:
La escala musical sin alteraciones.
La escala (cartografía) 1:1, que representa la realidad sin disminución ni aumento.
El concepto biológico scala naturae.
Sistema natural de unidades de Planck.